Jméno Vladislav má více významů:

 Vladislav – křestní jméno
 Vladislav (okres Třebíč) – městys v okrese Třebíč
 Vladislav (nádraží) – železniční stanice u stejnojmenné obce
 Wodzisław Śląski – česká podoba jména polského města
Vladislav – obec v Bulharsku

panovníci
 Vladislav I.
 Vladislav II.
 Vladislav II. Jagello
 Vladislav III. Varnenčik
 Vladislav Jagellonský
 Vladislav Jindřich
 Vladislav Slezský

příjmení
 Jan Vladislav – český básník, esejista a překladatel

Externí odkazy